

Mirabel (Spagna) – comune della provincia di Cáceres, Estremadura.

Mirabel (Ardèche) – comune nel dipartimento dell'Ardèche nella regione del Rodano-Alpi.
Mirabel (Tarn e Garonna) – comune nel dipartimento del Tarn e Garonna nella regione del Midi-Pirenei.
Mirabel-aux-Baronnies – comune nel dipartimento della Drôme della regione del Rodano-Alpi.
Mirabel-et-Blacons – comune nel dipartimento della Drôme della regione del Rodano-Alpi.
Saint-Jean-Mirabel – comune nel dipartimento del Lot nella regione del Midi-Pirenei.

Mirabel (Québec) – città nella regione Laurentides del Canada francofono, nella provincia di Québec.